Nea Ionia kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Nea Ionia, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Néa Ionía (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Néa Ionía (ort), Thessalien, Nomós Magnisías,